Canadian Senior Curling Championships 2011, turniej odbył się w dniach 19-26 marca 2011 w Digby, Nowa Szkocja na lodowiskach Digby Arena i Digby Curling Club.

Obrońcami tytułów mistrzowskich były: Kolumbia Brytyjska w rywalizacji kobiet i Alberta w turnieju mężczyzn. Zwycięzcy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Seniorów 2012.

Konkurencję kobiet wygrały reprezentantki Nowego Brunszwiku (Heidi Hanlon), w finale pokonując Ontario 8:6. Wśród panów najlepsi byli zawodnicy z Manitoby (Kelly Robertson), którzy w ostatnim meczu pokonali obrońców tytułu 7:5.



Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Round Robin

Sesja 1. 
19 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 2. 
20 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 3. 
20 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 4. 
20 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 5. 
21 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 6. 
21 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 7. 
21 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 8. 
22 marca 2011; 14:00/14:30

Sesja 9. 
22 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 10. 
22 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 11. 
23 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 12. 
23 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 13. 
23 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 14. 
24 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 15. 
24 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 16. 
24 marca 2011; 19:00/19:30

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
19 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 2. 
20 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 3. 
20 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 4. 
20 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 5. 
21 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 6. 
21 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 7. 
21 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 8. 
22 marca 2011; 14:00/14:30

Sesja 9. 
22 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 10. 
22 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 11. 
23 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 12. 
23 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 13. 
23 marca 2011; 19:00/19:30

Sesja 14. 
24 marca 2011; 10:00/9:30

Sesja 15. 
24 marca 2011; 14:30/14:00

Sesja 16. 
24 marca 2011; 19:00/19:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa (wersja archiwalna) 

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie
Sport w Nowej Szkocji